Тавасиев, Инал Витальевич (род. 1989) — российский волейболист.
 Тавасиев, Сосланбек Дафаевич (1894—1974) — советский скульптор.
 Тавасиев, Станислав Тавасович (1960—2014) — российский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации (2009).
 Тавасиев, Ростан Ростанович (род. 1976) — российский художник.